Fabrizio Fontana (compositore) – organista e compositore italiano.
Fabrizio Fontana (comico) – comico italiano.